Romanos steht für:

 Romanos (Saragossa), spanische Gemeinde in der Provinz Saragossa

Romanos ist der Name folgender Personen:
 Romanos Melodos (um 485–nach 555), byzantinischer Hymnograph
 Romanos Lakapenos (Sohn des Christophoros) (um 920–vor 927), byzantinischer Prinz
 Romanos Boilas († nach 1052), byzantinischer Höfling und Verschwörer
 Romanos (Kaisar) († nach 1227), byzantinischer Hofwürdenträger

byzantinische Kaiser:
 Romanos I. (um 870–948)
 Romanos II. (938–963)
 Romanos III. (968–1034)
 Romanos IV. († 1072)

Siehe auch:
 Romanus
 Roman (Vorname)